Die Abkürzung LS-1 hat folgende Bedeutungen:

 das Segelflugzeug Rolladen Schneider LS-1
 das ungarische Kriegsflugzeug aus dem Ersten Weltkrieg Lloyd LS-1

LS1